Makija ima više značenja:
 Makija (Benevento)
 Makija (Kozenca)
 Makija (Frozinone)
 Makija (Matera)
 Makija (Peruđa)
 Makija (Potenca)
 Makija (Rijeti)
 Makija (Salerno)